Балти́йский вокза́л — пассажирский терминал станции Гатчина-Пассажирская-Балтийская, один из двух вокзалов города Гатчины Ленинградской области.

Вокзал расположен у пересечения улицы Григорина и аллеи Императора Павла I в 400 метрах от Гатчинского Дворца.

Станция является конечным пунктом электропоездов Санкт-Петербург — Гатчина-Пассажирская-Балтийская. Также через неё проходят в сутки 2 пары транзитных электропоездов Санкт-Петербург — Гатчина-Варшавская.

Около вокзала находится подземный пешеходный переход, проходящий от улицы Григорина ко второй платформе (на данный момент закрыт проход к ней из перехода) и к микрорайону Аэродром под железнодорожными путями.

Около станции расположены автобусные остановки городских и пригородных маршрутов.

История 
Движение по Балтийской железной дороге от Санкт-Петербурга до Гатчины было открыто в 12 декабря 1872 года. В 1873 году по проекту архитектора П. С. Купинского было построено первое деревянное здание вокзала.

Однако здание вокзала вскоре перестало справляться с возросшим пассажиропотоком. Кроме того, оно закрывало вид из Гатчинского Дворца на Кирху в Малых Колпанах. Поэтому 19 декабря 1889 года состоялось открытие нового здания вокзала, а в 1890 году рядом был построен деревянный Царский павильон. Архитектором этих зданий также был архитектор П. С. Купинский, строительством руководил архитектор С. П. Кондратьев.

В 1937 году пути станции были электрифицированы. 4 июля 1937 года на вокзал прибыл пробный электропоезд из Ленинграда, а с 17 августа 1937 года началось их регулярное движение. В первые послевоенные годы на линии работали поезда на паровой тяге, а с 7 ноября 1948 года вновь стали использоваться электропоезда.

В годы Великой Отечественной войны здание вокзала было разрушено. В 1958 году было построено новое каменное здание в классическом стиле по проекту Л. В. Доброницкой.

В советское время от станции отправлялись пригородные поезда на тепловозной тяге Гатчина — Молосковицы и Гатчина — Веймарн, а также легендарная «летучка» (межобластной вагон под тепловозом ТЭП60 — с осени 1988 года М62 — в самые последние месяцы обращения ТЭП70) Гатчина — Мга, Гатчина — Пустынька, (существует неподтвержденная информация, будто бы на Рогавку следовала не представленная «летучка», а как раз тот состав, который от Гатчины на следующий день следовал на Молосковицы и Веймарн) Гатчина — Рогавка. Впоследствии пригородный поезд на тепловозной тяге под тепловозом ТЭП70 заходил на станцию из Кингисеппа и отправлялся на Ивангород.

В 2007—2008 годах проведён капитальный ремонт вокзала.

В январе 2023 года в здании вокзала (платформа 1) открыта турникетная линейка. Также введен турникетный павильон на платформе 2.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Гатчина. Вокзалы
 Электротранспорт в Гатчине

Станции Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Гатчинского района
Транспортные здания и сооружения Гатчины